Aristòfon d'Azènia, orador atenenc 
 Aristòfon de Colittos, orador atenenc
 Aristòfon d'Atenes, arcont d'Atenes 
 Aristòfon, poeta còmic 
 Aristòfon, pintor grec